Hieronder staan alle wedstrijden vermeld die voetbalvereniging Vitesse in het nationale bekertoernooi gespeeld heeft sinds de eerste editie van het toernooi in het seizoen 1898/1899. Tot en met het seizoen 1959/1960 vond er in totaal 34 keer geen bekertoernooi plaats in Nederland of nam Vitesse geen deel aan het bekertoernooi. Vanaf 1960/1961 nam Vitesse elk seizoen deel.

Vitesse behaalde vijfmaal de finale van het nationale bekertoernooi waarbij de Arnhemmers eenmaal wonnen, in 2017.

De wedstrijden zijn gerangschikt op het seizoen waarin deze zijn gespeeld. Ook worden de doelpuntenmakers aan de zijde van Vitesse vermeld.

Legenda
 Groep = Groepswedstrijd
 Tussen = Tussenronde
 1R = Eerste ronde
 2R = Tweede ronde
 3R = Derde ronde
 4R = Vierde ronde
 5R = Vijfde ronde
 6R = Zesde ronde
 1/8 = Achtste finale
 1/4 = Kwartfinale
 1/2 = Halve finale
 F = Finale

Beker-duels

Lijst van tegenstanders

Statistieken

Per resultaat

Per stadion (thuis)

Individuele statistieken 

SBV Vitesse